Plaats in Indonesië
 Kotasari (Grogol), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilegon in de provincie Bantam
 Kotasari (Pusakanagara), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java